«Вечер» ( — Сумерки) — мраморная аллегорическая скульптура, представляющая аллегорию Вечера (или Сумерек), созданная Микеланджело Буонарроти в 1524—1531 годах. Скульптура входит в композицию надгробия Лоренцо II, герцога Урбинского (внука Лоренцо Великолепного) в капелле Медичи во Флоренции. Парная к ней скульптура называется «Утро». Размеры скульптуры: 155 x 170 см, максимальная наклонная длина 195 см

История создания 
Новая сакристия (ризница) была задумана как мемориальная капелла Джулиано Медичи, брата римского папы Льва, и Лоренцо, его племянника, которые умерли молодыми. Это был замысел папы Льва X, но заказчиком стал папа Климент VII, другой член семьи Медичи, который активно поддерживал этот проект.

Микеланджело работал над скульптурой в течение 1524—1534 годов. По утверждению Фрица Эрпеля, скульптура была почти готова в марте 1526 года , а окончательно доработана в 1534 году, когда Микеланджело уехал в Рим, не установив скульптуру на месте и не завершив гробницу .

Подготовительная модель 
Существовала терракотовая модель скульптуры, описанная в каталоге Кристофа Готлиба Мурра (1797) . Однако, о ней ничего неизвестно с 1802 года, когда коллекция была распродана.

Интерпретации скульптурного образа 
«Вечер» — изображение пожилой мужской фигуры атлетического телосложения. Её лицо едва намечено, как и в скульптуре «Дня», что контрастирует с полированной поверхностью мрамора в изображении тела. «Вечер» засыпает, его левая рука едва поддерживает тело, голова склоняется на грудь, а правая нога, как кажется, через несколько мгновений выпрямится, и «Вечер» ляжет ровно в полном забытьи. По интерпретации В. Н. Лазарева, «словно пытаясь подчеркнуть, что наступают сумерки, когда все предметы кажутся затянутыми паволокой, Микеланджело сознательно оставил незавершенными лицо, руки и ноги».

Как утверждал известный исследователь скульптуры М. Я. Либман, «„Вечер“ — погружён в смутные размышления». Немецкий историк искусства Герберт фон Айнем писал, что «кажется, все силы покинули слабое тело (…) „Вечера“. Голова незавершена, но гнетущая атмосфера пожилого возраста и ностальгии переданы безошибочно».

Образ в искусстве 
В биографическом романе Ирвинга Стоуна «Муки и радости» (1961) о скульптуре написано, что: «(…) Лицо „Вечера“ — было портретом его собственного, со впалыми глазами, костлявым носом, бородатого лица».

В японском аниме-сериале «Эрго Прокси» (2006) все четыре статуи-аллегории выступают советниками правителя города Ромдо (Рим?). Скульптура «Вечера» — персонификация Джорджа Беркли, влиятельного ирландского философа, который известен своими работами о субъективном идеализме, запечатлёнными в его книге «Быть — это чувствовать» ().

Примечания 

 а. гробница была завершена по заказу Козимо I Медичи в 1554—1555 гг. Джорджо Вазари и Бартоломео Амманнати
 а. см. Christoph Gottlieb Von Murr. Description Du Cabinet de Monsieur Paul de Praun Nuremberg (1797), Nabu Press, 2011, 548 p.

Ссылки

Литература

См. также 
 День (Микеланджело)
 Ночь (Микеланджело)
 Утро (Микеланджело)

Скульптуры Микеланджело
Скульптуры из мрамора
Скульптуры, изображающие обнажённых мужчин